Командный чемпионат России по спидвею 2022 — тридцатый розыгрыш турнира.

Участники чемпионата 
{|
 |

|
{| class="wikitable" style="font-size:100%"
|+ <big>Первая лига</big>
|-
!Название команды
!Город
|-
|align=center|СШОР || Стерлитамак
|-
|align=center|Спидвей-Триумф || Новосибирск
|-
|align=center|Нева-Спидвей || Санкт-Петербург
|-
|align=center|Нева-Спидвей 2 || Барнаул
|-
|align=center|ГБУ СТШ || Тольятти
|-
|align=center|СК Старт || Краснокамск
|}
|}

 Регламент чемпионата 
В чемпионате 2022 года разрешено использование джокера (при отставании в 8 и более очков) и тактического резерва. Привлечение легионеров не допускается.

 Составы и статистика 

Цветом выделены гонщики-юниоры.

 Ход чемпионата

 Результаты гонок К''' - домашняя гонка СТК «Башкирия» состоялась в Уссурийске против команды «Восток» из Владивостока из-за неявки команды на гонку в прошлом сезоне.

Итоговые результаты

Первая лига 
Финал Командного чемпионата России в Первой лиге прошёл 30 июля в Новосибирске.

Составы

Результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 2022 году
Май 2022 года в России